Kang kan som auktorsförkortning betyda:

 Le Kang
 Sa-Ouk Kang
 M.S. Kang

Robotskapade auktorsförkortningar